Радиостанция «РВ-96» — коротковолновая радиостанция. При мощности 120 кВт являлась самой мощной в мире коротковолновой радиостанцией. Была создана в 1936—1938 годах академиком Александром Львовичем Минцем. Проектировалась для международного вещания в направлении Дальнего Востока, США и Австралии. До войны располагалась в Ногинске, была эвакуирована в Свердловск (ныне Екатеринбург), где через станцию голосом Юрия Борисовича Левитана вещались сводки Совинформбюро.

Источники 
 А. Л. Минц «Летопись отечественного радиовещания. Мощная коротковолновая», «Радио» № 10, 1974
 П. Михайлов «Новости эфира», «Радио» № 6, 2006
 Вести: «Внимание, говорит Москва»
 Радиостанция «РВ-96 Свердловск»
 "РВ-96" один из самых больших в мире радио ретрансляторов

РВ-96
Радиовещание СССР